Christina McHale e Olivia Rogowska erano le detentrici del titolo, ma quest'anno non hanno partecipato.

Il doppio del torneo di tennis Torneo Internazionale Femminile Antico Tiro a Volo 2011, facente parte della categoria ITF Women's Circuit, ha avuto come vincitrici Sophie Ferguson e Sally Peers che hanno battuto in finale Magda Linette e Liana Ungur per walkover.

Teste di serie 

 Daniella Dominikovic /  Jessica Moore (semifinali)
 Sophie Ferguson /  Sally Peers (campionesse)

  Isabella Holland /  Liu Wanting (secondo turno) 
  Marina Šamajko /  Sofia Shapatava (semifinali)

Tabellone

Note 
 

Torneo Internazionale Femminile Antico Tiro a Volo 2011